Michoacán  (pronunție în spaniolă, ) se poate referi la

 Michoacán de Ocampo, uzual doar Michoacán, unul din cele 31 de state federale ale Mexicului
 Michhuacān, nume provenit din nahuatl desemnând "locul pescarilor", care a fost ales ca nume al statului federal omonim

Nume proprii